Rührberg ist der Name folgender Orte in Baden-Württemberg:
 Rührberg (Grenzach-Wyhlen), Ortsteil der Gemeinde Grenzach-Wyhlen im Landkreis Lörrach
 Rührberg (Korntal-Münchingen), Ortsteil der Stadt Korntal-Münchingen im Landkreis Ludwigsburg

und weiter:
 Rührberg (Grenzach-Wyhlen), Berg im Grenzgebiet von Grenzach-Wyhlen und Rheinfelden (Baden), Landkreis Lörrach
 Sender Rührberg, Hörfunksendeanlage auf dem Rührberg nordwestlich von Herten, Rheinfelden (Baden)

Siehe auch:
 Ruhrberg